Sljussarew () ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Georgijewitsch Sljusarew (1896–1987), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Sidor Wassiljewitsch Sljussarew (1906–1981), sowjetisch-russischer Generalleutnant 

weibliche Form Sljussarewa
 Olga Anatoljewna Sljussarewa (* 1969), russische Radrennfahrerin